Patrice Zéré (Issia, 20 december 1970) is een Ivoriaans voormalig voetballer die als verdediger speelde. Hij stond onder contract bij het Franse RC Lens en US Créteil en in België bij RAEC Mons, KRC Harelbeke en KSC Lokeren.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van RC Lens
 Lijst van spelers van RAEC Mons
 Lijst van spelers van KSC Lokeren
Ivoriaanse selecties op internationale voetbaltoernooien

Externe link
   Statistieken van Patrice Zéré op national-football-teams.com

Ivoriaans voetballer